Esta lista contém uma lista de municípios da Bahia por população segundo estimativa de 2013 do IBGE. A Bahia é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é divididas em 417 municípios. O território baiano equivale a 6,64% do brasileiro e com um pouco mais de 15 milhões de habitantes (7,6% da poluação brasileira), o estado possui a quinta maior área territorial e o quarto maior contingente populacional dentre os estados do Brasil.

A cidade mais populosa da Bahia é Salvador, a capital estadual, com mais de 2,8 milhões de habitantes. Em seguida, vêm Feira de Santana com mais de 606 mil, Vitória da Conquista com quase 337 mil e Camaçari com 275 mil. No final da lista aparecem Catolândia (último) e Lajedão (penúltimo) com um pouco mais de 3,4 mil e de 3,9 mil, respectivamente. Abaixo, os municípios metropolitanos da Grande Salvador, Feira de Santana e do Polo Juazeiro e Petrolina aparecerão em negrito.

Municípios 

Populacao
Populacao
Bahia
2013 na Bahia